Lord steht für:
 Lord, englischer Adelstitel und Begriff für „Gott“
 Lord (Familienname), Familien- und Spitzname, zu Namensträgern siehe dort
 Lord Extra, Zigarettenmarke, siehe Nestor Gianaclis Cigarettenfabrik

Lord ist der Name folgender

Orte:
 Lord (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

geografischer Objekte
 Lord Bank, submarine Bank in der Bellingshausen-See, Antarktis
 Lord-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Lord-Nunatak, Nunatak im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 Lords
 Lorde
 Der kleine Lord, Roman und dessen Verfilmungen
 Lorth